Wow en flutter: fouten bij geluidsdragers
 Flutter (software): softwareontwikkelkit van Google